Михаил Владиславович Консовский (; 15 сентября 1911 год, село Малинки — 21 марта 2000 года) — директор совхоза имени Коминтерна Чернобаевского района Черкасской области. Герой Социалистического Труда (1965). Депутат Верховного Совета УССР 6 — 8 созывов.

Биография 
Родился 15 сентября 1911 года в селе Малинки в крестьянской семье. С 1927 года начал свою трудовую деятельность слесарем на одной из шахт в Луганской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. Служил электромехаником, мастером моторного и механико-токарного цехов авторемонтных мастерских 135-го отдельного автотранспортного батальона 35-го района авиационного базирования 8-й Воздушной Армии Южного фронта. В 1944 году вступил в ВКП(б).

После демобилизации в октябре 1945 года назначен директором совхоза имени Коминтерна Чернобаевского района. В начале 60-х годов XX столетия руководимый им совхоз вышел в передовые сельскохозяйственные предприятия Черкасской области. Возглавляя совхоз, широко внедрял передовой опыт и технологии. За выдающиеся достижения в трудовой деятельности был удостоен в 1965 году звания Героя Социалистического Труда.

Трижды избирался депутатом Верховного Совета УССР.

Публикации 
 Високопродуктивне тваринництво радгоспу/ М. В. Консовський, В. П. Бойко. — К. : Урожай, 1979. — 38 с.
 Подвиг продовжується/ Михайло Консовський // Хлібороб України. — 1982. — № 4. — С. 14 — 15.
 Всегда на передовом крае/ М. В. Консовский // Земледелие. 1977. — № 11. — С. 12 — 15.
 Третій рубіж взято/ М. В. Консовський. -К. : Урожай, 1964. — 58 с.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указ Президиума Верховного Совета от 31 декабря 1965 года
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды (10.07.1943)
 Орден Отечественной войны 2 степени (6.04.1985)

Литература 
 Суховершко, Г. В. Його перша заповідь // Суховершко Г. В. Їх долі героїчні. — Чорнобай, 2013.- С. 148—156.
 Шитова, Л. Михайло Консовський / Л. Шитова. — Д. : Промінь, 1966.- 24 с.
 Тищенко, В. Воїн, хлібороб, вихователь / В. Тищенко // Сіл. вісті. — 1985. — 1 груд.
 Поліщук, А. Весна його осені / А.Поліщук // Черкас. правда. — 1985. — 19 жовт.
 Приліпко М. В. Чорнобаївщина. Велична історія рідного краю (від найдавніших часів до сьогодення). — Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. — С. 435, 437.

Ссылки 
 Биографические сведения
 Биографические сведения
 Консовський Михайло Владиславович. Герой Соціалістичної Праці (1965)

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС